1354 км, 1354-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1354 км — остановочный пункт Горьковской железной дороги в Пермском крае. Код 258342.
 1354 км — остановочный пункт Северо-Кавказской железной дороги в Ростовской области. Код 510011.
 1354 км — остановочный пункт Южно-Уральской железной дороги в Оренбургской области. Код 811267.